Santo André (Portugal), ciutat de Portugal
 Santo André (Brasil), ciutat del Brasil